De 12,5 kilometer massastart voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 17 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Duitse Magdalena Neuner.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen massastart